Plaats in Indonesië
 Roworejo (Suoh), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung
 Roworejo (Grabag), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Roworejo (Kebumen), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java